Low kan syfta på följande:
 Low – ett musikalbum av David Bowie
 Low (kommun) – en kommun i Québec, Kanada
 Low (musikgrupp), ett amerikanskt indierockband